Манфорд има више значења:
 Манфорд (Алабама)
 Манфорд (Тенеси)